Казначейський білет — короткострокова (до одного року) державна облігація, що не дає офіційного відсотка. Прибуток реалізується у вигляді різниці дисконтної ціни, за якою білет продається, і номінальною вартістю, за якою його викуповують у момент погашення.

Значення:
Казначейські білети - нерозмінні на валюту, золото паперові гроші, що випускаються казначейством, як правило, для покриття бюджетного дефіциту.
Казначейські білети - типи паперових грошей або боргових зобов'язань, що випускається раніше або понині скарбницями різних держав:
Казначейський білет (США) - один з чотирьох видів цінних паперів, що випускаються казначейством США, середньострокове зобов'язання з термінами погашення від 2 до 10 років.
Казначейський білет (США, XIX століття) - тип короткострокового боргового зобов'язання, випущений в XIX столітті, не був ні законним платіжним засобом, ні забезпеченими грошима, але мав ходіння в якості неофіційних паперових грошей.
Казначейський білет (США, 1890-1891), відомий також як Монетний квиток - особливий тип паперових грошей, випущений в 1890 і 1891 роках, що підлягають погашенню срібними або золотими монетами.
Казначейський білет зі складними відсотками - тип боргового зобов'язання часів Громадянської війни, який був законним платіжним засобом з виплатою певного відсотка після закінчення трирічного періоду.
Казначейські білет Росії і СРСР - тип паперових грошей, що випускалися в Російській імперії, Російської республіці, РРФСР і СРСР.

Посилання 
Казначейський білет //Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта, 2011– 558 с.
 КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ БІЛЕТ //

 
 На dic.academic.ru 

Фінанси
Фондовий ринок
Цінні папери